

Cinema
Beautiful People – film del 1999 diretto da Jasmin Dizdar

Televisione
Beautiful People – serie televisiva statunitense
Beautiful People – serie televisiva britannica

Musica 
 Beautiful People – gruppo musicale britannico
 Beautiful People – singolo dei Pet Shop Boys del 2009
 Beautiful People – singolo di Chris Brown del 2011
 Beautiful People – singolo di Ed Sheeran del 2019
 The Beautiful People – singolo di Marilyn Manson del 1996
 Beautiful People - brano di Barbara Tucker del 1994

Sport
 The Beautiful People (wrestling) – stable heel di wrestler